El Torneig de Zagreb 2013, conegut com a PBZ Zagreb Indoors 2013, és un esdeveniment tennístic sobre pista dura que està inclòs en les sèries 250 de l'ATP. La novena edició del torneig es va disputar entre el 2 i el 10 de febrer de 2013 al Dom Sportova de Zagreb (Croàcia).

El tennista local Marin Čilić va guanyar el torneig per tercera ocasió (2009, 2010, 2013).

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013